L'auberge de Peyrebeille, encore existante, mais plus connue sous le nom de l’Auberge rouge, fut le lieu d'une affaire criminelle au début du .

Œuvres inspirées de l'affaire criminelle 
 L'Auberge rouge (1951), film français de Claude Autant-Lara  ;
 L'Auberge sanglante de Peirebeilhe (1952), roman de Jules de Grandpré ;
 L'Auberge rouge (2003), roman de Michel Peyramaure ;
 L'Auberge rouge (2007), film français de Gérard Krawczyk.

Œuvres sans lien avec l'affaire criminelle 
L'Auberge rouge (1831), nouvelle d'Honoré de Balzac. Elle a été adapté à plusieurs reprises au cinéma :
 L'Auberge rouge (1912), film français de Camille de Morlhon  ;
 L'Auberge rouge (1923), film français de Jean Epstein.